Gara de Nord se poate referi la:
O stație de cale ferată din București;
O stație de cale ferată din Iași;
O stație de cale ferată din Ploiești;
O stație de cale ferată din Paris;
O stație de metrou din București;
O stație de metrou din Paris;
O stație de premetrou din Bruxelles
Un cartier din București;
O autogară din Chișinău.